Shankar ou Shamkar est un mot sanscrit (शंकर Shaṃkara, "शम + कर, "bienfaiteur", un des surnoms de Shiva)  porté par plusieurs personnalités :
 Une famille d'artistes :
 Uday Shankar (1900-1977), danseur et chorégraphe.
 Son fils Ananda Shankar (1942-1999), musicien
 le musicien Ravi Shankar (1920-2012), frère de Uday.
 Sa fille Anoushka Shankar (née en 1981), musicienne.
 Sa fille Geetali Norah Jones-Shankar (née en 1979) plus connue sous le nom de Norah Jones, chanteuse.
 Son fils Shubbo Shankar (1942-1992), musicien et peintre.
 Lakshmi Shankar (1926-2013), chanteuse, belle-sœur de Uday et Ravi.

 Auto Shankar (1945-1995), surnom d'un tueur en série indien.
 L. Shankar (né en 1950), violoniste et chanteur indien.
 Melinda Shankar (née en 1992), actrice indo-canadienne.
 Natarajan Shankar, informaticien indien.
 Ramsewak Shankar (né en 1937), homme politique surinamien.
 S. Shankar (né en 1963), réalisateur et producteur indien.
 Shiv Shankar Menon (né en 1949), un homme politique indien.
 Sri sri Ravi Shankar (né en 1956), gurû indien.
 Yuvan Shankar Raja, (né en 1979), compositeur et chanteur indien.